Audrey Callaghan (1915-2005) est une femme politique britannique, épouse de James Callaghan.
 Curtis J. Callaghan, entomologiste.
 Daniel J. Callaghan (1890-1942), contre-amiral de la marine américaine.
 Ian Callaghan (né en 1942), footballeur anglais.
 James Callaghan (1912-2005), homme politique britannique.
 Leo Callaghan (1924-1987), arbitre gallois de football.
 Morley Callaghan (1903-1990), écrivain canadien.
 Paul Callaghan (1947–2012), physicien néo-zélandais.
 Simon Callaghan (1983 - ), pianiste anglais.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais